Utah Olympic Oval is de schaatsbaan van Salt Lake City, in Kearns, Verenigde Staten. Voor de Olympische Winterspelen van 2002 werd deze overdekte kunstijsbaan gebouwd.

Kijkend naar de baanrecords staat de Utah Olympic Oval anno februari 2020 bovenaan in de lijst van snelste ijsbanen ter wereld.

Op 9 maart 2001 schaatste de Canadese Catriona LeMay-Doan het eerste wereldrecord op de ijsbaan van Salt Lake City. Op de 500 meter klokte zij de tijd van 37,29. Het was de eerste van een lange reeks van wereldrecords.

Grote wedstrijden 
 Internationale kampioenschappen

 Continentale kampioenschappen
 2003 - CK voor Noord-Amerika & Oceanië
 2005 - CK voor Noord-Amerika & Oceanië
 2009 - CK voor Noord-Amerika & Oceanië
 2011 - CK voor Noord-Amerika & Oceanië
 2013 - CK voor Noord-Amerika & Oceanië

 Wereldbekerwedstrijden

Baanrecords

Wereldrecords 

 Deze wereldrecords zijn allemaal gereden met de klapschaats.

Salt Lake City
Hooglandbaan
Accommodatie tijdens de Olympische Winterspelen 2002
Sport in Salt Lake City